Klemm Leichtflugzeugbau GmbH  — ныне не существующая немецкая авиастроительная компания 1920-х — 1930-х годов, известный производитель лёгких и спортивных самолётов.

История 

Основана в 1926 году в Бёблингене доктором Гансом Клеммом, ранее работавшем в компаниях Zeppelin, Hansa-Brandenburg и Daimler.

Во время работы в компании Daimler, Клемм разработал собственную конструкцию лёгкого самолёта. По его мнению, подобный летательный аппарат должен был быть простым в изготовлении, с хорошими аэродинамическими показателями, обладать малой массой и нагрузкой на крыло, для чего его следует изготавливать из дерева и оснащать двигателями небольшой мощности. Таким самолётом стал Daimler L.15 с мотором от мотоцикла Indian мощностью 7,5 л.с., впервые взлетевший в начале 1919 года; позже мотор сменили на более мощный 12-сильный Harley-Davidson.

Позже Клемм спроектировал на его основе L.20, у которого профиль фюзеляжа из цилиндрического стал более простым в производстве квадратным, и в 1926 году основал собственную компанию по его производству. Этот самолёт, построенный в количестве более 100 экземпляров, оснащался 20-сильным двигателем Daimler, разработанным Фердинандом Порше.

В 1928 году Фридрих Карл фон Кёниг-Вартхаузен на Klemm, L.20 начав с одиночного полёта в Москву, затем продолжил его длившимся 15 месяцев кругосветным путешествием, за которое получил Кубок Гинденбурга, высшую германскую награду за достижения в области аэронавтики.

L.20, в свою очередь, также послужил основой для новой разработки: под руководством Роберта Люссера был создан, Klemm L.25 (позже переименованный в Kl 25). Было продано 600 экземпляров этого самолёта (на который устанавливались 14 различных типов двигателей), а также лицензии на его производство в Великобритании и США.

В январе 1930 года Мохамед Сидки вылетел из Берлина в Каир на Klemm L25a. Он приземлился в Каире 26 января, став политическим героем, бросив вызов британским властям, которые отказали ему в разрешении на посадку (позже он стал известен как «Первый египетский орел»). Сидки написал письмо Клемму, который помог оборудовать самолёт для долгого путешествия, в котором упоминал, что «...ваша прекрасная маленькая машинка L25a перенесла меня сквозь ветер, снег и проливной дождь без ущерба для меня, самолёта и двигателя».

В 1931 году Элли Байнхорн на Klemm Kl 26, оснащённом двигателем Argus стала второй женщиной, совершившей полёт из Европы в Австралию. Она также получила Кубок Гинденбурга. Годом позже 1932 уровень выпуска достиг 25 самолетов в месяц.

После 1933 года 
В 1934 году влияние нацистской партии на экономику Германии усилилось. Гансу Клемму, как владельцу одного из стратегически важных предприятий, больше не разрешалось свободно распоряжаться его активами, а для персонала завода Министерство авиации (RLM) сократило размер зарплаты.

Под давлением Министерства, Клемм должен был передать ряд своих сотрудников на построенный в 1934-1935 годах новый завод в Галле, где проектировался двухмоторный Fh 104, а позже, в 1937 году, переоформить это новое предприятие на Фридриха Зибеля. (см. Siebel Flugzeugwerke)/

Пост главного конструктора на некоторое время занял Фридрих Фехер. Прототип созданного им Kl 35 разбился во время испытаний в Рехлине, причиной происшествия объявили некондиционный материал, но, вероятнее, дело было в чрезмерных нагрузках. После проверки расчётов, было начато его серийное производство. Около 2000 таких самолётов было построено на самом заводе Klemm и на предприятиях компании Fieseler, а позже и чешской Moravan Otrokovice (ныне ZLIN). Авторству Фехера принадлежал также предназначавшийся для демонстрационного турне по Европе Kl 36.

Преемником Фехера в Бёблингене стал Карл Бухер, ранее работавший в аугсбургской Bayerische Flugzeugwerke. Им были созданы все самолёты фирмы, спроектированные во время Второй мировой войны, такие как Kl 105, Kl 106 и Kl 107, а также за Kl 151 и Kl 152. дизайн часть оболочки.

В 1943 году, после демонстративного выхода Ганса Клемма из НСДАП, компания была поставлена под государственный надзор, а 12 июня 1944 года конфискована, управлять ей был назначен имперский комиссар. В этот период на ней выпускали лёгкий Ar 96 и отдельные узлы реактивного Me 163 Komet).

Послевоенный период 

На момент окончания войны оборудование завода было демонтировано, а часть зданий разрушена, дом Клемма на Вальдбургштрассе сгорел вместе со всеми чертежами и расчётами.
Хотя летом 1952 года Ганс Клемм во время беседы со своим сыном Гансом-Юргеном и другими бывшими работниками компании отрицал возможность её возрождения, ссылаясь как на существовавший запрет на строительство самолётов, так и на собственное слабое здоровье, — в середине 1954 года начались переговоры с Людвигом Бёльковом и Вольфом Хиртом. В октябре был заключен предварительный договор о создании рабочей группы.

На момент отмены послевоенного запрета на производство самолетов сам Клемм был уже на пенсии, а делами распоряжался его сын. В 1955 году при помощи вернувшегося на свой пост Карла Бухера и доктора Бёлкова был проведен пересмотр остатков чертежей Kl 107, а также основано совместное предприятие с Bölkow-Entwicklung KG.

Строительство первой модели этой компании, Kl 107-A проводилось в Apparatebau Nabern GmbH, а её дебют состоялся 4 сентября 1956 года, испытателем был Карл Вой. Планировалось организовать серийное производство этого разработанного в годы войны самолёта,

В октябре 1957 года рабочая группа стала Klemm-Flugzeuge GmbH, в которой Ганс-Юрген Клемм и Ричард Шрайбер заняли должности управляющих директоров.

Мощность 90-сильного двигателя Continental, установленного на самолёте, оказалась недостаточной для такой массы, поэтому на модификации "Kl 107-B" стоял уже Lycomming O 320 (150 л.с.). В таком виде 1 ноября 1957 года он был запущен в серийное производство.

Сотрудничество развивалось достаточно непросто, особенно на фоне низкого уровня продаж (в период с 1956 по 1961 годы было произведено 55 самолётов моделей A, B и C), поэтому, 30 апреля 1959 года, акции компании Klemm были проданы принадлежавшей Бёлкову фирме Apparatebau Nabern, ей же достались и права на Kl 107. Модификация "Kl 107 D" несла уже эмблему Bölkow и именовалась Bölkow 207 (первый полёт прототипа 10 октября 1960 года, выпущено 88 машин).

Ганс Клемм скончался в Фишбахау (Верхняя Бавария) 30 апреля 1961 года.

Компания Klemm до сих пор существует в Бёблингене под названием «Klemm-Technik GmbH», и в основном занимается маркетингом разработанного Гансом Клеммом клея для дерева Kaurit-WHK.

Bölkow GmbH, пройдя череду слияний, последовательно входил в объединения Messerschmitt-Bölkow (июнь 1968 года) Messerschmitt-Bölkow-Blohm (май 1969 года), затем в начале 1990-х в Daimler-Benz, и, таким образом стал частью корпорации DASA, которая, в свою очередь, в 2000 году вошла в состав концерна EADS.

Продукция фирмы

собственные конструкции 
 Klemm (Daimler) L.15 (1919)
 Klemm (Daimler) L.20 (1924) 80-100 машин;
 Klemm Kl 25 (1928) учебный, около 600
 Klemm Kl 26 (1929) учебный, ок.170
 Klemm Kl 31 (1931) 30
 Klemm Kl 32 (1931) 60
 Klemm Kl 33 (также Klemm L33, 1933) ультралёгкий самолёт, 1 прототип;
 Klemm Kl 35 (1935) учебный/спортивный, более 1300?
 Klemm Kl 36 (1934) многоцелевой самолёт на конкурс Challenge International de Tourisme, 4+8 экземпляров;
 Klemm Kl 105, разработка упрощённого "народного самолёта" (Volksflugzeug) на базе Kl 35
 Klemm Kl 106, спортивный, 1 прототип;
 Klemm Kl 107, 6+55
 Klemm Kl 151 (1942)
 Klemm Kl 152 проект двухмоторной версии Kl 107 /Kl 151 с двигателями Hirth HM 506.

лицензионный выпуск 
 Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz

См. также 
 Volksflugzeug

Примечания

Источники 
 Peter Supf: Hanns Klemm, der Schöpfer des Leichtflugzeugs. Drei Brunnen, Stuttgart 1955.
 Gunston, Bill: World encyclopaedia of aircraft manufacturers. Lontoo: Patrick Stephens Ltd., 1993. ISBN 1-85260-205-8.
 Peter W. Cohausz: Deutsche Flugzeuge bis 1945. Geschichte, Technik und Standorte von 2500 erhaltenen historischen Flugzeugen. Aviatic Verlag, Oberhaching 2001, ISBN 3-925505-71-7.
 Peter W. Cohausz: Deutsche Flugzeuge bis 1945. Geschichte, Technik und Standorte von 3100 erhaltenen historischen Flugzeugen. 4. überarbeitete und erweiterte Auflage, Aviatic-Verlag, Oberhaching 2011, ISBN 978-3-942645-00-3.
 Heinz J. Nowarra: Die deutsche Luftrüstung 1933–1945. Band 3: Messerschmitt. Bernard und Gräfe, Koblenz 1993, ISBN 3-7637-5467-9.

Ссылки 
 Klemm-Flieger-Forum

Авиастроительные компании Германии
Siebel Flugzeugwerke